

Geografia 
 Radcliffe – cittadina della contea di Grande Manchester, in Inghilterra
 Radcliffe – comune dell'Iowa, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955) – antropologo inglese
 Ann Radcliffe (1764-1823) – scrittrice inglese
 Augustus Radcliffe Grote (1841-1903) – entomologo inglese
 Charlotte Radcliffe (1903-1979) – nuotatrice britannica
 Cyril Radcliffe (1899-1977) – politico britannico
 Daniel Radcliffe (1989) – attore britannico
 George Radcliffe (1599-1657) – politico britannico
 Jack Radcliffe (1960) – attore pornografico statunitense
 Paula Radcliffe (1973) – atleta britannica
 Percy Radcliffe (1874-1934) – generale britannico
 Robert Radcliffe (1483-1542) – nobile inglese, X barone Fitzwalter e I conte di Sussex
 Thomas Radcliffe (1525 circa–1583) – nobile inglese, III conte di Sussex
 Timothy Radcliffe (1945) – teologo inglese dell'Ordine domenicano
 Violet Radcliffe (1908-1926) – attrice statunitense

Altro 
 1420 Radcliffe – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Radcliff (disambigua)